Камичак може бити:

 Камичак, мали камен

или

 Камичак (Шабац), мјесна заједница у граду Шапцу, Република Србија
 Камичак (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Камичак (тврђава), тврђава над Саном у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ